Capela da Boa Nova pode referir-se a:
 Capela da Boa Nova (Leça da Palmeira)
 Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova

Desambiguação